Аманат (фильм):
 Аманат (фильм, 2015) — казахстанский историко-драматический фильм, снятый Сатыбалды Нарымбетовым.
 Аманат (фильм, 2022) — российский фильм Рауфа Кубаева и Антона Сиверса.